Bahnhofstraße 23 oder Bahnhofstrasse 23 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Bahnhofstraße 23 (Bad Camberg), Villa in Bad Camberg, Hessen
 Bahnhofstraße 23 (Hattingen), Villa in Hattingen, Nordrhein-Westfalen
 Bahnhof Freital-Deuben, Bahnhof in Freital-Döhlen, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Döhlen (Freital) #Liste der Kulturdenkmale
 Bahnhof Marnheim, Bahnhof in Marnheim, Rheinland-Pfalz
 Villa Irma, Villa in Quedlinburg-Gernrode, Sachsen-Anhalt
 Altes Feuerwehrhaus «Musighüsli», Feuerwehrhaus in Turgi, Kanton Aargau, Schweiz, siehe Liste der Kulturgüter in Turgi #Übrige Baudenkmäler